2 miejscowości w Estonii: 
 Tagavere – wieś w gminie Taebla 
 Tagavere – wieś w gminie Orissaare